Баженово — название населённых пунктов и железнодорожной станции:

Казахстан 
 Баженово — село в подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Баженово — село в Белебеевском районе Башкортостана.
 Баженово — село в Бирском районе Башкортостана.
 Баженово — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Баженово — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Баженово — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Баженово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
Баженово — деревня в Колосовском районе Омской области, упразднена в 1974 г.
 Баженово — село в Саргатском районе Омской области.
 Баженово — село в Тарском районе Омской области.
 Баженово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Баженово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Баженово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.

 Баженово — железнодорожная станция на Транссибирской магистрали.